Кири́лл Никола́евич Трофи́мов (, Калуга — , Венгрия) — советский военный специалист, генерал-лейтенант, Герой Социалистического Труда.

Биография

Детство и юность 
Кирилл Николаевич Трофимов родился  в Калуге.
Учился в школе № 7, которую окончил с отличием в 1939 году. В том же году поступил учиться в Московский институт инженеров связи (МИИС).

Военная служба

Великая Отечественная война 
В первые дни Великой Отечественной Войны в числе первых 30 студентов МЭИ и МИИС был зачислен в Московское резервное формирование. После двухнедельной подготовки был направлен на Ленинградский фронт, где командовал взводом в девятнадцатом Краснознаменном стрелковом полку.

С конца 1941 года находился в действующей армии, в войсках связи Ленинградского и Западного фронтов. Был ранен.

С 1944 по 1945 год Трофимов находился в США в составе группы офицеров ПВО, направленной в Военную академию США для изучения радиолокационных станций, поставлявшихся в СССР по программе Ленд-лиз.

Служба в мирное время 
С 1949 по 1954 год К. Н. Трофимов служил в 5-м Главном управлении Министерства обороны СССР (5 ГУ МО) в должности старшего офицера отдела, затем — заместителя начальника отдела, а впоследствии — начальника отдела.

С 1954 по 1961 год состоял офицером для особых поручений при Заместителе Министра обороны по радиолокации адмирале Акселе Ивановиче Берге.

С 1961 по 1974 год занимал должность заместителя начальника 5 ГУ МО, с 1977 года — заместителя начальника связи Вооружённых сил СССР.

В 1981 году К. Н. Трофимову было присвоено звание Герой Социалистического Труда за участие в разработке системы обмена данными (СОД) командной системы боевого управления (КСБУ) стратегического звена управления Вооруженными Силами. Официальная формулировка: «За большие заслуги в создании новых средств специальной техники».

С 1982 года работал начальником управления АСУ УНС ВС.

В 1988 году Трофимову была присуждена Ленинская премия «За создание средств автоматизации» (посмертно).

Научная деятельность 
 Книги
Являлся автором и редактором серии научных статей и книг.
 Радиолокация и её применение в народном хозяйстве. М., 1954;
 Радиолокация. М., 1957;
 Дело гигантски важное. М., 1959;
 Радио и радиолокационная техника и их применение (с К. М. Листовым). М., 1960;
 Помехи радиолокационным станциям. М., 1962.

 Журнал «Радио»
Последние двадцать лет жизни работал в составе редакционной коллегии журнала «Радио».

Смерть 

Кирилл Николаевич Трофимов трагически погиб при исполнении служебных обязанностей в составе группы высокопоставленных советских военных специалистов в авиационной катастрофе в Венгрии.

Галерея

Награды 
 Золотая медаль «Серп и молот» Героя Социалистического Труда (1981)
 Орден Ленина (1981)
 Орден Отечественной войны 1-й степени
 Орден Трудового Красного Знамени
 2 ордена Красной Звезды (1944, 1956)
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени
 14 медалей Советского Союза.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

Связисты Великой Отечественной войны
Похороненные на Кунцевском кладбище